"Carranza" pode ser:
 Carranza, município espanhol do País Basco
 Venustiano Carranza, presidente mexicano
 Troféu Ramón de Carranza
 Venustiano Carranza (México), município de Chiapas
 Luis Carranza (distrito), no Peru
 Copa Carranza de Buenos Aires
 Estação Ministro Carranza (Metropolitano de Buenos Aires)

Desambiguações de topônimos